«Mercy» () — песня, записанная канадским певцом и композитором Шоном Мендесом с его второго студийного альбома Illuminate вышедшая 18 августа 2016 года в качестве третьего сингла на лейблах Island и Universal. Песня была написана Шоном Мендесом, Teddy Geiger, Danny Parker и Ilsey Juber, продюсеры Jake Gosling и Teddy Geiger.

Коммерческий успех 
Сингл получил платиновый статус в Австралии, Италии и Швеции. «Mercy» достиг пятнадцатой строчки в британском хит-параде (UK Singles Chart) и позиции № 35 на Billboard Hot 100. «Mercy» также достиг позиции № 24 в чарте Adult Top 40 и № 18 в чарте Mainstream Top 40 (Pop Songs).

Музыкальное видео 
Премьера видеоклипа прошла 21 сентября 2016 года. Режиссёр Jay Martin.

Живые выступления 
Мендес исполнил свою песню вживую на нескольких телешоу и церемониях, в том числе впервые на The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (22 сентября 2016), а также на Today (23 сентября 2016), The Late Late Show with James Corden (28 сентября), The X Factor UK (23 октября) и на The X Factor Australia (31 октября) и Saturday Night Live (4 декабря 2016).

Чарты

Еженедельные чарты

Продажи сингла 

https://mobile.twitter.com/shawncharts/status/841403223621656576

Источники

Ссылки 
  (более 190 млн просмотров)

Синглы 2016 года
Песни по алфавиту
Песни 2016 года
Синглы Island Records
Рок-баллады
Песни Шона Мендеса